Naam
 Dockx (naam), een familienaam
 Bedrijf
 Dockx Group, een bedrijvengroep van Belgische oorsprong
 Muziek
 The Dockx Brothers, een Belgische muziekgroep.